Великие Цепцевичи () — село, центр Великоцепцевичского сельского совета Владимирецкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2837 человек. Почтовый индекс — 34341. Телефонный код — 3634. Код КОАТУУ — 5620882201.

Местный совет 
34341, Ровненская обл., Владимирецкий р-н, с. Великие Цепцевичи, ул. Леси Украинки, 108а.

Ссылки 
 Великие Цепцевичи на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Владимирецкого района